Висори може бити:

 Висори (Лопаре), насељено мјесто у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Висори (Челић), насељено мјесто у општини Челић, Федерација БиХ, БиХ